Анатолий Жаботи́нский: Жаботинский, Анатолий Данилович (род. 1939) — советский, российский инженер, ракетостроитель, профессор.
 Жаботинский, Анатолий Маркович (1938—2008) — советский и американский биофизик, физикохимик (реакция Белоусова — Жаботинского).